Ел Наранхито има више значења:

 Ел Наранхито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхито (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхито (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхито, Ел Милагро (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхито (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхито (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхито (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Наранхито (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхито (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхито (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхито (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхито, Наранхито дел Пасо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхито (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхито (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито, Лимон де Хоруљо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхито (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхито, Исаиас Лопез (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхито, Гвајабитос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхито (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхито (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Наранхито (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхито (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхито (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхито (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхито (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхито (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику